Baumgarting heißen folgende geographischen Objekte:

 Baumgarting (Gemeinde Atzbach), Ortschaft von Atzbach, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Baumgarting (Gemeinde Gampern), Ortschaft von Gampern, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Baumgarting (Gemeinde Gaspoltshofen), von Gaspoltshofen, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Baumgarting (Gemeinde Gunskirchen), Ortschaft von Gunskirchen, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 Baumgarting (Gemeinde Steinerkirchen), Ort bei Steinerkirchen an der Traun, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich